Слупца:

 Слупца — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Слупецкий повят.
 Слупца — сельская гмина (уезд) в Польше, входит в Слупецкий повят, Великопольское воеводство.